Горох Іларіон Дмитрович — український художник.
 Горох Олександр Вікторович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища